Эльборус (раннее название Эльбруса) — это имя в составе Черноморского флота России носили четыре судна:
 «Эльборус» — русский колесный пакетботный пароход, участник Крымской войны.
 «Эльборус» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи, участник Крымской войны.
 «Эльборус» — русский двухпалубный товаро-пассажирский пароход, участник русско-турецкой войны.
 «Эльборус» — сетевой заградитель, участник Первой мировой и Гражданской войн. 
 «Эльборус» — транспорт-плавбаза, спущенный на воду в 1916 году.